Argia, na mitologia grega, foi uma filha de Adrasto e esposa de Polinice.

Adrasto, filho de Talau e Eurínome,   filha de Ífito, ou filho de Talau e Lisímaca, filha de Abas, filho de Melampo, era o pai de Deipile e Argia. Segundo Pseudo-Apolodoro, Adrasto se casou com Amphithea, filha de Pronax, outro filho de Talau e Lisímaca, e teve três filhas, Argia, Deipile, Egialeia, e dois filhos, Egialeu e Cianipo.

O Oráculo de Apolo  ou um vidente  havia dito a Adrasto que ele deveria casar suas filhas com um javali e um leão; quando Adrasto viu Tideu, filho de Eneu, e Polinice, filho de Édipo, respectivamente vestidos com uma pele de javali e uma pele de leão, (ou usando nos escudos desenhos de um javali e de um leão), exilados de seus reinos, interpretou o oráculo e casou Argia, a mais velha, com Polinice e Deipile com Tideu.

Após a derrota dos argivos, Creonte, filho de Meneceu, decretou que Polinice e os demais que vieram com ele deveriam permanecer insepultos, pois haviam atacado o próprio país. Argia e Antígona, irmã de Polinice, em segredo colocaram o corpo de Polinice na pira crematória de Etéocles; quando os guardas viram, Argia conseguiu escapar, mas Antígona foi levada a Creonte e condenada à morte.

Tersandro, filho de Argia  e Polinice, se tornou rei de Tebas após a expedição dos Epígonos.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro:

Mitologia grega